Helmet Rock är en kulle i Antarktis. Den ligger i Östantarktis. Nya Zeeland gör anspråk på området.

Terrängen runt Helmet Rock är varierad. Havet är nära Helmet Rock åt nordost. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer sydväst om Helmet Rock. Trakten är obefolkad. Det finns inga samhällen i närheten.

Kommentarer

Källor 

Kullar i Östantarktis
Nya Zeelands anspråk i Antarktis